Кайл Брэндон О’Куинн (; род. 26 марта 1990 года в Куинсе, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера 
О’Куинн был выбран под общим 49-м номером на драфте НБА 2012 года клубом «Орландо Мэджик». В своем первом сезоне занимает одно из последних мест в ротации команды, проводя на паркете в среднем 7 минут, набирая 3,1 очка за игру.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Норфолк Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Париж»
Игроки БК «Сихорсес Микава»
Выпускники Средней школы Святого Креста (Флашинг)
Выпускники Норфолкского государственного университета